Cissarz ist der Familienname von:

 Arnold Cissarz (1900–1973), deutscher Mineraloge, Lagerstättenkundler und Hochschullehrer
 Johann Vincenz Cissarz (1873–1942), deutscher Maler, Graphiker, Zeichner, Innenarchitekt, Plakat- und Buchkünstler und Gestalter von Kunsthandwerk